1-я женская шахматная олимпиада проходила с 2 по 21 сентября 1957 года в городе Эммен (Нидерланды).

В Олимпиаде приняла участие 21 команда. 43 шахматистками было сыграно 258 партий.

Регламент 
Главный судья турнира — А. О'Келли. Директор турнира — Г. де Грааф. Председатель оргкомитета — Г. Барстра.

Соревнования проходили по круговой системе в два тура. Команды были разбиты на три полуфинальные группы. Три первые команды из каждой группы попадали в главный финал «A», следующие две — в финал «B» и последние две — в финал «C».

Контроль времени — 2½ часа на 45 ходов, затем — 1 час на 20 ходов. Тур начинался в 17:30, заканчивался в 22:30. Незаконченные партии откладывались и доигрывались на следующее утро.

В главном турнире 1—2 места разделили сборные СССР и Румынии. Согласно регламенту, победа в соревновании досталась команде, выигравшей большее количество матчей в главном финале (СССР — 4, Румыния — 3).

Положением о соревновании не было предусмотрено наличие запасных участников. После 1-го тура заболела лидер сборной Нидерландов Ф. Хемскерк. Специальным решением судейской коллегии (с согласия капитанов команд) было разрешено заменить ее на А. ван дер Вен.

Старейшей участницей турнира была 82-летняя Ф. Чатер из Ирландии.

Составы команд

Финал А

СССР 
Рубцова, Зворыкина

Румыния 
Албулец (Погоревич), Теодореску

ГДР 
Келлер-Герман, Альтрихтер (У. Либерт)

Венгрия 
Хёнш, Кертес (Каракаш)

Болгария 
Асенова, А. Иванова

Югославия 
Тимофеева, Штадлер

Англия 
Причард, Тренмер

ФРГ 
Риндер, Ландмессер

Нидерланды 
Хемскерк, Родзант, ван дер Вен

Финал В

США 
Грессер, Пятигорски

Чехословакия 
Грушкова-Бельская, Эретова

Польша 
Холуй (Радзиковская), М. Литманович

Дания 
И. Ларсен, М. Хор

Ирландия 
Чатер, Кассиди

Шотландия 
П. Стедмен, Фоджи

Финал С

Франция 
Шоде де Силан, Шоко

Австрия 
А. Хауснер, Цебингер

Финляндия 
Вуоренпяэ, Ягерхорн

Норвегия 
Мёльман, Шёнсберг

Бельгия 
Э. Кёйперс, Боллекенс

Люксембург 
Треш, Вельтер

Полуфиналы

Группа A 
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б — Коэффициент Бергера.

Группа B

Группа C

Финалы

Финал A

Финал B

Финал C

Литература 
Зворыкина К. А. Медаль королевы Нидерландов // Дома и за рубежом. — Мн., 1968. — С. 88—123.

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1957 год в шахматах
1957
Спорт в Нидерландах в 1957 году
Сентябрь 1957 года
Шахматы в Нидерландах
Спортивные соревнования в Эммене